Flathe ist der Familienname von:
 Carl Eduard Flathe (1806–?), deutscher Verwaltungsjurist, Kommunalpolitiker und Autor 
 Heinrich Theodor Flathe (1827–1900), deutscher Historiker
 Philipp Jakob Flathe (1735–1810), deutscher Sprachwissenschaftler 

Siehe auch:
 Flade
 Flath